Те́ни — множественное число от слова «тень». Другие значения:
 Тени — средство декоративной косметики, применяющееся для макияжа глаз.
 Тени — элемент светотени в фотографии; неосвещённые или слабо освещённые участки объекта.

В культуре 
 «Тени» — незаконченная комедия Михаила Салтыкова-Щедрина (1862—1865).
 «Тени» — картина из балета Мариуса Петипа «Баядерка» (1877); образец классической хореографии.
 «Тени» — фильм Надежды Кошеверовой и Николая Акимова по одноимённой пьесе Салтыкова-Щедрина (СССР, 1953).
 «Тени» — фильм Джона Кассаветиса (США, 1959).
 «Тени» — фильм Милчо Манчевского (Македония—Германия, 2007).
 «Тени» — эпизод I сезона телесериала «Секретные материалы» (США, 1993).
 «Тени» — студийный альбом певицы Ёлки (2006).

Топоним 
 Тени — озеро в Чувашии.

 См. также 
 
 
 
 «»
 «»